

Lois 

 Clean Air Act, loi en matière de diminution du smog et de pollution de l'air en général ;
 Clean Water Act, loi fédérale américaine portant sur la pollution des eaux.

Cinéma 

 Clean,  film français d'Olivier Assayas et sorti le  ;
 Clean, Shaven, thriller américain de Lodge Kerrigan sorti en 1993 ;
 Clean, thriller américain de Paul Solet avec Adrian Brody sorti en 2021.

Autres 
 Clean Language

Homonymie de titre